Dschargalant () bezeichnet diese mongolischen Ortschaften:

 Dschargalant (Archangai) in der Archangai-Aimag
 Dschargalant (Bajanchongor) in der Bajanchongor-Aimag
 Dschargalant (Chöwsgöl) in der Chöwsgöl-Aimag
 Dschargalant (Töw) in der Töw-Aimag